EAPN steht für:
 European Anti-Poverty Network – europäisches Armutsnetzwerk
 Energy Access Practitioner Network – Plattform für nachhaltige Energieerzeugung und Nutzung in 170 Ländern
 Europäische Allianz der Völker und Nationen – geplante Fraktion im Europaparlament

Abkürzung